Miejscowości w Polsce:
 Podmokle Małe
 Podmokle Wielkie